Die Schweizer Fussballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.

Im Gegensatz zur vorherigen Fußball-Weltmeisterschaft 2006 konnte die Schweiz die K.-o.-Runde nicht erreichen, sondern schied bereits nach dem zweiten Vorrundenspiel vorzeitig aus, der abschließende Sieg gegen den Vorrundegruppensieger Portugal konnte dies nicht mehr verhindern. Nach Belgien im Jahr 2000 wurde die Schweiz damit der erst zweite EM-Gastgeber, der bereits in der Gruppenphase ausschied. Alle drei Tore der Schweizer erzielte Hakan Yakin.

Qualifikation 

Als Co-Gastgeber der Europameisterschaft musste die Schweizer Mannschaft keine Qualifikation spielen.

Schweizer Aufgebot 

Trainer Jakob Kuhn gab am 13. Mai 2008 ein vorläufiges 26-köpfiges Aufgebot für das EM-Turnier bekannt. Er musste allerdings bis zum 20. Mai 2008 wegen Verletzungen bereits auf zwei Spieler, den Torhüter Fabio Coltorti von Racing Santander und den Stürmer Blaise Nkufo von Twente Enschede verzichten. Am 28. Mai 2008 gab er das folgende definitive Aufgebot bekannt, wobei Mario Eggimann und Thomas Häberli nicht berücksichtigt wurden:

Spiele der Schweiz

Quartier der Mannschaft 
Die Schweizer Nationalmannschaft traf sich am 19. Mai 2008 im Landsitz Lohn, wo sie von Bundesrat Samuel Schmid empfangen wurde. Anschliessend reiste das Team nach Lugano ins Hotel Villa Principe Leopoldo & Residence. Die Trainings wurden im Stadio di Cornaredo abgehalten.

Seit Anfang Juni weilt das die Nationalmannschaft im Panorama Resort & Spa in Feusisberg, wo bereits mehrere Vorbereitungen durchgeführt wurden. Die Trainings werden in Freienbach absolviert.

Vorbereitungsspiele 
Vor Beginn des Europameisterschaftsturniers bestritt die Nationalmannschaft zwei Testspiele, gegen die Slowakei am 24. Mai und gegen Liechtenstein am 30. Mai. Gegen die Slowakei gewann das Team mit 2:0 durch Tore von Valon Behrami und Alexander Frei. Im zweiten Vorbereitungsspiel gegen Liechtenstein siegte die Nationalmannschaft mit 3:0. Die Tore erzielten Frei (2 Tore) und Johan Vonlanthen.

Vorrunde 
 7. Juni in Basel:  Schweiz –  Tschechien 0:1 (0:0)
 11. Juni in Basel:  Schweiz –  Türkei 1:2 (1:0)
 15. Juni in Basel:  Schweiz –  Portugal 2:0 (0:0)

Trivia 
 Die Schweiz ist nach Belgien 2000 gemeinsam mit Österreich der zweite Gastgeber einer Fussball-Europameisterschaft, der bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist.
 Das 2:0 gegen Portugal war der erste Sieg für die Schweiz bei einer EM und gleichzeitig das erste Spiel und die erste Europameisterschaft, an dem die Schweiz mehr als ein Tor geschossen hat.

Schweiz
2008